

Бурла — село, районний центр, Алтайський край

Бурла — комуна, повіт Сучава
 Бурла — село, повіт Сучава, комуна Бурла
 Бурла — село, повіт Ботошані, комуна Унцень